Een ander woord voor (klinische) autopsie
 Een geologische term, zie obductie (geologie)